Cieślik oder Cieslik ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Cieslik (* 1950), deutscher Fußballspieler 
 Florian Cieslik (* 1975), deutscher Lyriker und Slam-Poet
 Gerard Cieślik (1927–2013), polnischer Fußballspieler
 Hubert Cieslik (1914–1998), deutscher Jesuit in Japan 
 Jürgen Cieslik (* 1939), deutscher Journalist und Autor
 Leszek Cieślik (* 1955), polnischer Politiker
 Lisa Cieslik (* 1955), deutsche Performancekünstlerin
 Marianne Cieslik, deutsche Verlegerin, Grafikerin und Autorin
 Marzena Cieślik (* 1981), polnische Schönheitskönigin

 Udo Cieslik (* 1942), deutscher Fußballspieler